I Campionati europei di scherma 2022 sono stati la 35ª edizione della manifestazione continentale organizzata dalla Confederazione europea di scherma, svoltisi tra il 17 ed il 22 giugno 2022, all'Antalya Kapalı Spor Salonu di Adalia, in Turchia.

Medagliere

Risultati

Maschili

Femminili

Collegamenti esterni
Sito ufficiale

 2022
Scherma nel 2022
Competizioni sportive a Adalia
Scherma a Adalia